As eleições parlamentares irlandesas de 2016 foram realizadas a 26 de Fevereiro, após a dissolução do 31º Dáil, a pedido do Taoiseach, Enda Kenny, no dia 3 de Fevereiro. O 32º Dáil, composto por 158 deputados, se reuniu a 10 de Março, para eleger o novo Taoiseach e seu respectivo governo.

Previsão 
Estas eleições realizam-se depois de um governo de 5 anos, liderado por Fine Gael, coligado com o Partido Trabalhista. Este governo de coligação herdou, em 2011, uma Irlanda que estava sujeita a um empréstimo da "Troika", devido á crise económica e financeira que o país atravessava. O país conseguiu sair da assistência da "Troika" em 2013, sem recorrer a um programa cautelar, e, rapidamente, a economia irlandesa atingiu níveis de crescimento notáveis, chegando, em 2015, a atingir os 7,0% de crescimento.

Apesar deste crescimento económico pós-2013, os partidos de governo, Fine Gael e Partido Trabalhista, caíram a pique em popularidade, muito devido ao programa de austeridade imposto no início deste governo, em 2011.

Quem beneficiou da queda de popularidade dos dois partidos de governo, foram, em especial, o Fianna Fáil, que, em 2011, obteve o seu pior resultado eleitoral da história, e, o Sinn Féin, que, segundo as sondagens, poderiam atingir o seu melhor resultado eleitoral.

Análise eleitoral 
O Fine Gael foi o vencedor das eleições com, cerca de, 25,5% dos votos, com os seus parceiros de coligação, os trabalhistas, ficando-se pelos 6,6% dos votos, algo que, significou o fim da maioria absoluta da coligação governativa.

O Fianna Fáil recuperou muita da influência perdida em 2011, ao obter com 24,3% dos votos e, o Sinn Féin conseguiu o seu melhor resultado eleitoral em décadas, ao conquistar 13,8% dos votos.

De destacar, que segundo as primeiras previsões, diversos pequenos partidos tiveram que entrar no parlamento irlandeses, como a extrema-esquerda da Aliança Antiausteridade - Pessoas Antes do Lucro, os ecologistas do Partido Verde e os Social-Democratas.

Após as eleições, o Fine Gael manteve-se no governo, graças a um acordo histórico com os rivais do Fianna Fáil, em que estes últimos toleram um governo minoritário, liderado por Enda Kenny

Sondagens 
As diferentes sondagens realizadas sugerem que esta será, provavelmente, as eleições mais renhidas da história da República da Irlanda, com o Fine Gael a liderar as intenções de voto, e Fianna Fáil e Sinn Féin, bastante próximos. Além disto, as sondagens indicam que o Partido Trabalhista irá obter um dos seus piores resultados eleitorais, e, com vários partidos a entrarem no parlamento, como a Aliança Antiausteridade - Pessoas Antes do Lucro, o Partido Verde, os Social-Democratas e o Renua Irlanda.

As sondagens apresentadas são as realizadas após o anúncio da dissolução do parlamento, ou seja, a partir de 3 de Fevereiro em diante:

Resultados oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 

Eleições na Irlanda
Eleições em 2016